Toll peut faire référence à :

 Toll Holdings, une entreprise australienne ;
 Récepteurs de type Toll (TLR), une famille de récepteurs biologiques intervenant dans l'immunité innée ;
 Famille von Toll, famille de la noblesse allemande de la Baltique.

it:TOL
nl:Tol
ru:Толь (значения)